Il existe ou a existé différents châteaux de Montbel, liés à la famille de Montbel d'Entremont :

 château de Montbel ( ou -ruiné au ), à Novalaise (Savoie) ;
 château d'Entremont, dit de Montbel ou de(s) Teppaz ( ou -détruit au ), à Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie) ;
 château du Gouvernement ou château de Saint-Pierre ou Château-Neuf d'Entremont, dit aussi de Montbel (), à Saint-Pierre-d'Entremont (Isère)

Montbel